

Patronyme 
 Ofra Haza (1957-2000), chanteuse israélienne ;
 Paolo de la Haza (né en 1983), footballeur péruvien.

Toponyme 
 Haza, commune d’Espagne, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.
 Adrada de Haza, commune d’Espagne, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León. 
 La Sequera de Haza, commune d’Espagne, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme